II. Domonkos (latinul: Dominicus II.) az ötödiknek számontartott esztergomi érsek volt 1037 és 1040 között. (Nem összetévesztendő Domonkos missziós püspökkel.)

Nevét a Szent Mauríciusz Monostor 1037-es oklevele említi. Érseksége István uralkodásának utolsó éveire esik. Domonkos osztozik a király sok gondjában az utódlás kérdésének bizonytalansága, illetve a királyellenes összeesküvések miatt.

Források
Mindszenty József: Esztergom, a prímások városa (1973)
Memoria Basilicae Strigoniensis (1856)
Pallas Nagy lexikona

Esztergomi érsekek
Árpád-kori magyar püspökök